Albert Friscia – pittore e scultore statunitense
 Saverio Friscia – patriota, politico e anarchico italiano
 Sergio Friscia – comico, attore e conduttore radiofonico italiano